Handmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Handmann, (um 1738–1833), bayerischer Orgelbauer
 Jakob Emanuel Handmann (1718–1781), Schweizer Porträtmaler
 Ludwig Paul Handmann (1875–1937), österreichischer Fechtmeister
 Richard Handmann (1840–1912), deutscher evangelischer Missionar
 Rudolf Handmann (1841–1929), österreichischer Naturwissenschaftler
 Rudolf Handmann (Pfarrer) (1862–1940), Schweizer Pfarrer